Il monaco è un film erotico del 1996 diretto da Joe D'Amato.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film erotici